Saltcoats est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Saltcoats, ville côtière du North Ayrshire

, ville de la Saskatchewan
, municipalité rurale de la Saskatchewan

Circonscriptions
Saltcoats, ancienne circonscription fédérale saskatchewanaise (1908-1925)
Saltcoats, ancienne circonscription provinciale saskatchewanaise (1905-1934 & 1938-2003)
Melville-Saltcoats, circonscription provinciale saskatchewanaise

Saltcoats, village côtier de la Cumbria

Homonymie de toponyme